Будённовск — железнодорожная станция Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги, находящаяся в городе Будённовске Ставропольского края, конечная на линии Георгиевск — Будённовск.

Описание 
Станция по сути своей грузовая. В разных направлениях отходят подъездные пути к крупным промышленным предприятиям города : ОАО «Элеватор», ОАО «Завод полиэтиленовых труб», ООО «Ставролен», ОАО «Будённовский машиностроительный завод».

Станция является конечной на однопутной не электрифицированной ветке от станции Георгиевск, но между станциями Будённовск I и Будённовск имеется «разъездной треугольник», благодаря которому от станции Будённовск есть самостоятельный железнодорожный ход до станции Светлоград.

Дальнее следование поездов по станции отсутствует.

Пригородное сообщение по станции 
По состоянию на июнь 2022 года по станции курсируют следующие поезда пригородного сообщения:

Дальнее следование по станции 
По состоянию на июнь 2022 года дальнее следование по станции отсутствует.

Перспективы 
В последнее время сообщалось о планах строительства новой железнодорожной ветки для обеспечения устойчивыми железнодорожными связями восточных районов Ставропольского края (согласно стратегии развития ЖД транспорта в РФ до 2030 года, а также стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2025 года):
 Будённовск — Нефтекумск — Кизляр (По состоянию на 2017 год до практической реализации дело не дошло).

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов по станции Будённовск в Яндексе

Станции Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги